En geometria, l'hiperespai és un espai euclidià que té quatre o més dimensions;
 En ciència-ficció, lHiperespai és una espècie de regió connectada amb el nostre univers, i sovint serveix com a drecera en els viatges interestel·lars per viatjar més ràpid que la llum, basat en la hipòtesi que es pot arribar d'un lloc a un altre a través de la quarta dimensió.
 Un llibre de Michio Kaku, Hiperespai.